Het ATP-toernooi van Halle 2007 werd van 11 tot en met 17 juni gespeeld in de Duitse stad Halle.
De wedstrijden werden gespeeld op grasbanen van het Gerry Weber Stadion.

Titelverdediger Roger Federer trok zich terug uit het toernooi met vermoeidheidsverschijnselen.

Het toernooi van 2007 trok 101.800 toeschouwers.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finales

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

Halle
ATP-toernooi van Halle